La  circonscription électorale de l'État de New York est une division territoriale de l'État de New York dans laquelle est élu un membre de la Chambre des représentants des États-Unis. Elle inclut tout ou partie des comtés de Broome, Delaware, Dutchess, Orange, Sullivan, Tioga, Tompkins et d'Ulster.

Elle inclut les villes de Binghamton, Ithaca, Kingston, Middletown, Newburgh, et Poughkeepsie et pièces des Finger Lakes, les Montagnes Catskill, et .

Son représentant actuel est Maurice Hinchey.

Politique dans l'État de New York